Александр Певнев:
 Певнев, Александр Михайлович (р. 1929) — атаман Кубанского казачьего войска за рубежом, кавалер ордена Дружбы (Указ Президента Российской Федерации № 266 от 25 марта 2013).
 Певнев, Александр Леонтьевич (1875 — 1936) — второй командующий пограничными войсками РСФСР, генерал-майор.